

Astronomia 
1728 Goethe Link – asteroide della fascia principale
3047 Goethe – asteroide della fascia principale
Cratere Goethe – cratere di Mercurio
Goethe Link Observatory – osservatorio astronomico statunitense

Persone 
Johann Wolfgang von Goethe – scrittore tedesco
Oliver Goethe – pilota automobilistico danese

Altro 
Goethe-Institut – istituzione culturale tedesca
Premio Goethe – premio letterario tedesco